Forkortelsen AD har flere betydninger:

 Active Directory – (AD) er en indførelse af LDAP for primær brug i Windows miljøet.
 Anno Domini – latin og betyder (i det) Herrens år
 Analog-til-digital-konverter – omsætter et analogt signal til et digitalt signal
 Art Director – AD (og AD'er) bruges i reklamebranchen om den medarbejder der skitserer de grafiske linjer for en kampagne
 Airworthiness Directive – Eftersyn/ændringer der kræves udført for at holde et luftfartøj luftdygtigt
 ad – latin og betyder "til". Ad punkt 1 betyder også vedrørende første punkt.
 AD – forkortelse for Attack Damage i computerspil.

Se også 
 Dungeons & Dragons – en version (Advanced Dungeons and Dragons) forkortes ofte AD&D